Франсуа́ II:
 Франсуа II де Бо (1410—1482) — герцог Андрии и граф Монтескальозо (с ок. 1444), Великий коннетабль Неаполитанского королевства (с 1462).
 Франсуа II д'Орлеан-Лонгвиль (1478—1512) — великий камергер Франции (с 1504), 1-й герцог де Лонгвиль (с 1505), губернатор Гиени. См. также